

Слупсько — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Слупсько — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства